Курркони (), также кураконе, короконе, кун-кураконе, кунакораконе, курроконе, кутьетапя (), — австралийский язык коренных аборигенов, на котором говорит народ курркони в Арнем-Ленд, на севере Австралии.

В 2011 году оставалось около 60 носителей языка, все они были трилингвами поскольку также знали бурарра и кунвиньку. Согласно переписи 2016 года, на языке говорили всего 46 человек.

Несмотря на то, что наккара и тьеппана также входят в пураррскую семью, словарное сходство между языками низкое: 22 % между курркони и тьеппана, 24 % между курркони и тьеппана.

Примечания 

Австралийские языки
Языки Австралии